Omologazione – riconduzione a un unico modello di situazioni diverse ma equiparabili
Omologazione – reazione chimica
Omologazione culturale – fenomeno antropologico-sociale